Pedale – leva azionata dal piede
Pedale – contrada di Marsicovetere sulla quale è sorta la frazione di Villa d'Agri

Musica 
Pedale – effetto usato per modificare il suono di chitarre elettriche, amplificate, bassi elettrici e più raramente, tastiere
Pedale – parte di accompagnamento formata da note lunghe, detta anche armonia
Pedale per cassa – battente per suonare la grancassa in una batteria

Altri progetti